Peret ou Péret (avec un accent aigu sur le premier « e ») peut désigner

Histoire 
 Peret ou Perit, la deuxième saison du calendrier nilotique, dans l'Égypte antique.

Pseudonyme 

 Peret (chanteur) (1935-2014), un chanteur, guitariste et compositeur espagnol d'origine gitane.
 Pere Torrent, dit Peret, un graphiste et affichiste catalan.

Toponyme 

 Péret, une commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie.
 Péret-Bel-Air, une commune française du département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Benjamin Péret (1899-1959), écrivain surréaliste.
 Laurie Peret, humoriste française
 Léon Peret (1874-1944), photographe belge
 Raoul Péret (1870-1942), avocat et un homme politique français.

Patronyme français